Энгельманн () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Энгельманн, Джордж (1809—1884) — американский ботаник и миколог германского происхождения.
 Энгельманн, Хелен (1898—1985) — австрийская фигуристка; дочь Э. Энгельманна.
 Энгельманн, Эдуард (1864—1944) — австрийский фигурист, инженер и велосипедист; отец Х. Энгельманн.
 Энгельманн, Эмиль (1837—1900) — немецкий писатель, поэт и фольклорист, исследователь народной германской поэзии.

См. также